Wolverton kan syfta på:

Storbritannien 

 Wolverton (parish), England, Warwickshire, 
 Wolverton, Milton Keynes
 Wolferton

USA 

 Wolverton, Minnesota, ort i Minnesota, Wilkin County,